Ruta 37 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 37 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 37 (Uruguay)